Die Bockreiter (Originaltitel: De Legende van de Bokkerijders) ist eine niederländische Abenteuerserie aus dem Jahr 1993. Sie basiert auf den Bockereiter-Romanen von Ton van Reen.

Handlung 

Der Hintergrund der Serie bilden Ereignisse rund um die historisch überlieferte Bockreiter-Bande, welche im 18. Jahrhundert im Raum Herzogenrath Raubzüge unternahm.

Produktion und Ausstrahlung 
Die Serie wurde erstmals am 22. Oktober 1994 in den Niederlanden ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 10. Oktober 1994 auf ZDF statt. Die Serie wird zudem auf dem Kinderkanal KIKA ausgestrahlt.

Besetzung

Episodenliste

Weblinks 
 
 

Abenteuer-Fernsehserie
Fernsehserie (Niederlande)
Fernsehserie der 1990er Jahre